Maria Schneider – attrice
Maria Schneider – musicista
Maria Schneider – fumettista